Бадалян, Владимир: Бадалян, Владимир Арамаисович (род. 1948) — армянский депутат и предприниматель.
 Бадалян, Владимир Меружанович (род. 1958) — армянский депутат.